Le gouvernement Santer-Poos peut faire référence au :
 Premier gouvernement Santer-Poos, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Santer-Poos, du  au .
 Troisième gouvernement Santer-Poos, du  au .

Voir aussi 
 Jacques Santer
 Jacques Poos
 Gouvernement du Luxembourg